

Cinema 
 CQ – film di Roman Coppola del 2001

Codici 
 CQ – codice vettore IATA di Sunshine Express Airlines
 CQ – codice FIPS 10-4 della Isole Marianne Settentrionali
 CQ – codice ISO 3166-2:GT di Chiquimula (Guatemala)

Altro 
 CQ – abbreviazione del Codice Morse per Calling any station ("chiamata generale")
 CQ – sigla per il Controllo qualità nell'industria